Justitia  (lateinisch iustitia für „Gerechtigkeit“) steht für:

 Justitia, Personifikation der Gerechtigkeit und Rechtspflege

 Iustitia commutativa, austauschende Gerechtigkeit als  rechtsphilosophischer Begriff
 (269) Justitia, Asteroid
 Justitia (Heilige), Gefährtin der Heiligen Ursula
 Justitia (Litauen), Fachverlag in Vilnius
 Justitia (Schiff), britischer Dampfer, der 1940 vom deutschen U-Boot U-100 versenkt wurde
 Justitia (Spitzweg), Gemälde von Carl Spitzweg

 Siehe auch
 Deutsche Kommission Justitia et Pax, Beratungsgremium der römisch-katholischen Kirche in Deutschland 
 Justitiabrunnen